Goiatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goiatuba (ort), Goiás, 
 Goiatuba (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar